Plaats in Indonesië
 Tanjung Gading (Rajabasa), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Tanjung Gading (Pasir Penyu), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau